Cypringlea är ett släkte av halvgräs. Cypringlea ingår i familjen halvgräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvgräs
Cypringlea